Incubus har flere betydninger:

 Incubus (dæmon) – en mandlig dæmon, som ”lægger sig på/hos kvinder”
 Incubus (band) – amerikansk rockband
 Inkubus Sukkubus engelsk Goth metal band
 En løbesko til kvinder fra Reebok
 The Incubus en film (Gyser – Thriller) fra 1981 af John Hough
 Incubus en film (Gyser – Thriller) fra 2007 med Tara Reid